Barbarossa može značiti:

 Fridrik I. Barbarossa, njemački srednjovjekovni vladar
 Aruj Barbarossa, turski gusar u službi Otomanskog carstva
 Hajreddin Barbarossa, stariji brat Aruja i admiral Otomanskog carstva
 Operacija Barbarossa